Lustdriven – czwarty studyjny album  grupy Kiuas. Płyta została wydana 31 marca 2010 roku.

Lista  utworów

Muzycy 
 Ilja Jalkanen – śpiew
 Mikko Salovaara – gitary
 Markku Näreneva – perkusja
 Atte Tanskanen – gitary
 Teemu Tuominen – gitara basowa

Przypisy 

Albumy muzyczne wydane w roku 2010
Albumy Kiuas